Salifu ist der Familienname folgender Personen:
 Latif Salifu (* 1990), ghanaischer Fußballspieler
 Mohammed Salifu (* 1986), ghanaischer Tennisspieler
 Razak Salifu (* 1988), ghanaischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Salifou